Сезон «Атлетік» (Більбао) 2015—2016 - 117-й за ліком сезон футбольного клубу Атлетік Більбао і його 85-й поспіль сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу. 17 серпня 2015 року у фіналі Суперкубка Іспанії Атлетік переміг Барселону з рахунком 5–1 за сумою двох матчів, здобувши цей титул уперше від 1984 року.

Склад команди 
Згідно з офіційним вебсайтом. У домашніх матчах Сабін Меріно одягав футболку з номером 25.

Статистика за гравцями

З юнацької системи

Трансфери 
Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі 
Удруге за свою історію (117 років) Атлетік грав у США, перемігши Тіхуану 2–0 під час передсезонної підготовки в Бойсі 18 липня 2015 року. Перша подорож команди до США відбулася 4 квітня 1967 року, коли Атлетік у Чикаго перміг Црвену Звезду з рахунком 3–1, також у товариській зустрічі.

Змагання

Загалом

Суперкубок Іспанії

Ла-Ліга 

Турнірна таблиця

Підсумки загалом 

Результати за туром

Матчі

Копа-дель-Рей 

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Ліга Європи УЄФА

Кваліфікація 

Третій кваліфікаційний раунд

Раунд плей-оф

Груповий турнір

Плей-оф 

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Примітки 

Сезони «Атлетік» (Більбао)
Атлетік Більбао